I Servizi Microsoft (o in precedenza raggruppati sotto il nome di 'Windows Live') sono un insieme di servizi web di Microsoft.
Essi sono in gran parte integrati nel portale MSN.

I servizi che Microsoft offre sono utilizzabili tramite un web browser o tramite appositi client come Skype.

Questo tipo di software, includendo i servizi online di Microsoft e Google, , in quanto i servizi e i dati degli utenti sono disponibili ovunque vi sia accesso a Internet, senza dover installare applicazioni specifiche.

Quasi tutti i servizi che Microsoft sono in continua evoluzione ed integrazione l'uno con l'altro, alcuni sono disponibili solo in lingua inglese o riservati ad utenti di una certa nazionalità.

Il 4 maggio 2012 Chris Jones sul sito MSDN ha annunciato la decisione di Microsoft di abbandonare il brand Windows Live

Servizi Microsoft

Applicazioni Web attuali 
 Bing
 Microsoft 365
 Windows Azure
 Microsoft Account
 Calendario
 OneDrive
 Windows Live Essentials
 Outlook.com
 Skype

Software 
 Windows Live Family Safety
 Windows Live Mail (non più supportato)
 Windows Live Messenger
 Windows Movie Maker
 Windows Live Writer
 Raccolta foto di Windows

Voci correlate 
 Microsoft Office Live
 Software-as-a-Service
 Cloud computing
 Live Mesh
 Comunità virtuale

Collegamenti esterni 
 

Windows Live
Software di Microsoft